bronzen dwergloper
 gevlekte dwergloper
 kleine dwergloper
 kleinste dwergloper
 viervlekdwergloper
 zwarte dwergloper